Фабрицио Патерлини (; родился 22 февраля 1973 года в Мантуе, Италия) — итальянский композитор и пианист. Патерлини является владельцем собственного лейбла Fabrizio Paterlini Records.

Биография 
Фабрицио Патерлини родился и живёт в древнем северном итальянском городе Мантуе. Патерлини начал играть на фортепиано в шесть лет. Официальное обучение по выбранному направлению искусства он проходил в Campiani’s Academy, Mantua’s Academy of Arts, которые он окончил по специальности «Теория Музыки».

В 1990-е композитор оттачивал своё мастерство как концертный музыкант, исполняя классический рок, поп и джаз в местных коллективах. Играя в этих группах, он начал сочинять свою музыку, главным образом под впечатлением от прогрессивного рока. Под конец десятилетия Патерлини принял важное решение — сосредоточиться исключительно на фортепиано — инструменте, который, по его словам, «наилучшим образом отображает его внутренний мир».

Тем не менее, до начала 2006-го он не сочинял сольную музыку для фортепиано. В этом году он сделал важный шаг в своём творчестве, выпустив свой дебютный диск Viaggi in Aeromobile (Путешествие на самолёте) на лейбле Music Center. Коллекция получила весьма лестные отзывы в итальянской специализированной прессе. За выпуском альбома последовала череда выступлений в книжном магазине Фельтринелли и Ludas Club в Мантуе, а также под открытым небом парка Parco Giardino Sigurtà в Вероне.

В 2008-м увидел свет мини-альбом Патерлини, за которым последовал и полный альбом — Viandanze, который был отпечатан на Fabrizio Paterlini Records в декабре 2009-го. Тем временем на сайте композитора появились для бесплатного скачивания переработанные 8 треков, специально для проигрывания их в спокойной обстановке чилаута. Издание Viandanze частично финансировалось за счёт пожертвований растущего сообщества поклонников Патерлини и впервые было исполнено в 2010 году в Театре Верди в Бускольдо, Мантуя.

Дальнейшее раскрытие потенциала музыки Патерлини происходило в сотрудничестве с британским музыкантом и продюсером Томом Картером. Получившийся в результате Viandanze Re-imagined EP (Test Tube, 2010) расширил репутацию Патерлини как художника, обладающего возможностью объединить музыкальные чувства, проходящие сквозь века.

Выступления на престижных фестивалях, которые последовали за выпуском в 2010-м альбома Fragments Found, опять же на Fabrizio Paterlini Records, позволили поставить Патерлини в один ряд с такими композиторами, как Людовико Эйнауди, Эрик Сати и Джордж Уинстон. 29 августа 2011 года он выпустил свой новый альбом Morning Sketches (Утренние эскизы). Патерлини распространял свой альбом по схеме «назови свою цену», со своего сайта.

Начиная с 21 сентября 2011 года, он сочинял, записывал и выпускал через интернет по одной песне в неделю в течение всего осеннего сезона. Этот проект был завершён в декабре 2011 года, в результате чего все 14 песен были включены в его альбом Autumn Stories (Осенние истории), выпущенный 20 февраля 2012 года.

Дискография 
 Viaggi in Aeromobile (30 октября 2007)
 Viandanze (13 декабря 2009)
 Viandanze re-imagined (by Fabrizio Paterlini and March Rosetta) (27 мая 2010)
 Fragments Found (29 октября 2010)
 Morning Sketches (Digital Album) (29 августа 2011)
 Autumn Stories (20 февраля 2012)
 Now (22 апреля 2013)
 The Art of the Piano (4 февраля 2014)
 Winter Stories (23 февраля 2018)
 Tranzitions (29 ноября 2019)
 Tranzitions II (27 марта 2020)
 Tranzitions III (5 июня 2020)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Фабрицио Патерлини
 Fabrizio Paterlini на MusicBrainz
 Fabrizio Paterlini на Last.fm
 Fabrizio Paterlini на vk.com
 Fabrizio Paterlini в Instagram

Композиторы Италии
Композиторы-минималисты
Кинокомпозиторы Италии
Пианисты Италии
Композиторы по алфавиту
Персоналии по алфавиту
Композиторы XXI века
Композиторы XX века